Bienert ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd R. Bienert (* 1962), österreichischer Balletttänzer, Choreograf, Ballettdirektor, Regisseur und Bühnenbildner
 Christian Bienert (1947–2020), deutscher Hörfunkmoderator
 Eduard Bienert (1909–1990), sudetendeutscher Heimatforscher und Naturschützer
 Evelyn Gutkind-Bienert (1950–2023), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Bienert (1891–1969), deutscher Großindustrieller
 Gerhard Bienert (1898–1986), deutscher Schauspieler
 Gerd Bienert (* 1939), österreichischer Jazzmusiker
 Gottlieb Traugott Bienert (1813–1894), deutscher Großindustrieller
 Ida Bienert (1870–1965), deutsche Kunstsammlerin
 Katja Bienert (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Michael Bienert (* 1964), deutscher Publizist und Literaturwissenschaftler
 Michael C. Bienert (* 1978), deutscher Historiker
 Olaf Bienert (1911–1967), deutscher Komponist
 Reinhold Bienert (1902–1981), Geburtsname des deutschen Schauspielers Reinhold Bernt
 Richard Bienert (NSDAP), deutscher Politiker, Landrat Kreis Hersfeld (1933–1945)
 Richard Bienert (1881–1949), tschechoslowakischer Politiker
 Sven Bienert (* 1973), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Theodor Bienert (1876–1963), böhmischer Glasveredler
 Theophil Bienert (1833–1873), deutsch-russischer Botaniker
 Walther Bienert (1909–1994), deutscher evangelischer Theologe
 Wolfgang A. Bienert (1939–2021), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Richard von Bienerth-Schmerling
 Biener